En raison de son rôle dans la vie de Jésus Christ, de nombreux baptistères ont été dédiés à saint Jean Baptiste. Parmi ceux qui subsistent :
 le baptistère Saint-Jean de Pise (Italie) ;
 le baptistère de la basilique du Latran dédié à saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Evangéliste à Rome (Italie) ;
 le baptistère Saint-Jean de Poitiers (France) ;
 le baptistère Saint-Jean du Puy-en-Velay (France) ;
 le baptistère Saint-Jean ou San Giovanni de Florence (Italie) ;
 le  baptistère  Saint-Jean du Duomo di San Lorenzo de Gênes (Italie) ;
 le baptistère Saint-Jean-Baptiste de la basilique de Vézelay (France) ;
 le baptistère Saint-Jean-Baptiste de l'ancienne église Saint-Jean-en-la-Cité  de Limoges (France) ;
 le baptistère Saint-Jean-Baptiste de l’église Saint Jean-Baptiste de Châlons-en-Champagne (France) ;
 le baptistère San Giovanni de Sienne (Italie).